Владимир Корнеев:

 Корнеев, Владимир Васильевич (1927—2008) — народный художник РФ (2003).
 Корнеев, Владимир Владимирович (1940—2007) — советский, российский дипломат.
 Корнеев, Владимир Дмитриевич (1924—1944) — помощник командира взвода, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Корнеев, Владимир Петрович (1854 — ?) — генерал от инфантерии Российской императорской армии.